Ez a Pokémon (ポケットモンスター, Poketto Monsutā?, Pocket Monsters) animációs rajzfilmsorozat epizódjainak listája. Az évadok elosztása a különböző főcímvideók szerint van. A magyar epizódok leadási sorrendje (E#) az amerikai televíziók vetítései szerint van sorszámozva. Ennek ellenére a sorrendet a japán vetítés határozza meg. Egyes epizódok nem kerültek leadásra hazánkban; ezek külön jelezve vannak.

Eredeti japán felosztás szerint a 2. generációt követően az új Pokémon generációk - Ash mellett változó főszereplőkkel - új sorozatokba kerültek elölről induló epizódszámlálással, ám az amerikai forgalmazó ezt másképpen intézte és folytatólagosan illesztett új szezonokat egy rekordhosszúságú Pokémon sorozathoz. Egy rendkívüli változtatás az alábbi: a Hoenn Alone című epizód Japánban eredetileg már az Advanced Generation sorozat nyitóepizódja volt, ellenben - a történetek közötti váltás helyett - a 4 Kids forgalmazó áthelyezte új szezonzáró epizódként a Pocket Monsters igazi utolsó részét követően. (Az 5. szezon végére.) Így az amerikai változat átmenet nélkül közvetlen kapcsolatot teremtett a két sorozat között. Mégis egyfajta megkülönböztetések miatt már a 2. generációtól szezoncímeket alkalmazott, amik később csak esetenként alkalmazkodtak a japán sorozatok főcímeihez. Pl. az Advanced Generation sorozat utolsó felvonása (a Kanto régióba visszatérve) az amerikai változatban Battle Frontier, miközben addig 3 szezon kapott Advanced-re utaló szezoncímet. Japánban jelenleg hat Pocket Monsters sorozat létezik, míg az amerikai változat 25 szezonba egybegyúrta az összeset. Japánban 2023-ban érkezik a 7. sorozat, ám a 6. sorozat végkifejlete 25 év elteltével megszakítja Ash főszereplését.

Pokémon (1. generáció)

1. évad: Az Indigo liga

2. évad: A Narancs Liga

Pokémon: Arany és Ezüst (2. generáció)

3. évad: Utazások Johto-ban

4. évad: A Johto Liga bajnokai

5. évad: Mester küldetés

Pokémon: Rubin és Szafír (3. generáció) 

Japánban "Pocket Monsters: Advanced Generation"-ként ismert.

6. évad: Advanced

7. évad: Advanced Challenge

Csak három rész elérhető magyar szinkronnal.

8. évad: Advanced Battle

9. évad: Battle Frontier

Forrás: http://pokemon.wikia.com/wiki/Episode_Guide# 
Angol cím magyarra fordításáért köszönet: ENERGiZER (hhtp://actaem.hu/)

Pokémon: Gyémánt és Igazgyöngy (4. generáció)

10. évad: Gyémánt és Igazgyöngy

A japán cím magyarra fordításában a forrás: http://pokemon.wikia.com/wiki/Episode_Guide#

11. évad: Csata dimenzió

12. évad: Galaktikus csaták

13. évad: Sinnoh League Victors

Pokémon: Black & White (5. generáció)

14. évad: Black & White

15. évad: Rival Destinies

16. évad: Adventures in Unova (and Beyond)

Pokémon: XY (6. generáció)

17. évad: XY

18. évad: Kalos Quest

19. évad: XYZ

Pokémon: Sun & Moon (7. generáció)

20. évad: Sun & Moon

21. évad: Ultra Adventures

22. évad: Ultra Legends

Pokémon Utazás (8. generáció)

23. évad: Utazás

24. évad: Pokémonmester - Utazás

25. évad: Ultimate Journeys

Különkiadások

Jegyzetek 

Pokémon
Pokemon